Jan Rudowski (1840–1905) – polski pułkownik, uczestnik powstania styczniowego
 Jan Rudowski (1891–1945) – polski ziemianin, działacz rolniczy, poseł i senator
 Jan Rudowski (ur. 1959) – polski prawnik, od 1997 do 2001 wiceminister finansów, od 2016 wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego